WWE Network ist ein Video-on-Demand-Dienst der WWE. Es wurde ursprünglich im Jahr 2011 angekündigt. Am 8. Januar 2014 gab die WWE den Start des Dienstes in den USA bekannt. Das Unternehmen gab am 31. Juli bekannt, dass der Dienst voraussichtlich weltweit an den Start gehen wird. Das WWE-Netzwerk besteht aus einem linearen 24-Stunden-Streaming-Kanal und On-Demand-Programm aus dem WWE-Archiv.

Geschichte 

Im Januar 2014 startete der WWE Network genannte Video-On-Demand-Dienst in den Vereinigten Staaten und wurde Schritt für Schritt in weiteren Ländern zugänglich gemacht. Die Videoplattform enthält alle PPVs der WWE, WWF, ECW und WCW sowie alle Folgen von RAW und SmackDown und diverse Eigenproduktionen und strahlt alle PPVs der Promotion live aus.

Das WWE Network startete in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 5. Januar 2016, da man hier zunächst den laufenden Vertrag mit ProSiebenSat.1 erfüllte, der der Mediengruppe aus Unterföhring die Exklusivausstrahlung der PPVs über Maxdome zusicherte. Der letzte auf Maxdome ausgestrahlte PPV war WWE Tables, Ladders and Chairs im Dezember 2015, danach zog sich Maxdome aus dem WWE-PPV-Geschäft zurück.

2019 unterzeichnete die WWE einen Vertrag mit Endeavour, um BAMTech als operativen Partner zu ersetzen. Die WWE arbeitet seitdem auch mit Deltatre zusammen um die Apps auf verschiedenen Geräten zu überarbeiten.

Die neue WWE Network-Plattform ging im August 2019, vor dem SummerSlam PPV-Event, an den Start. Der Streaming-Dienst bietet eine neue User-Experience, Unterstützung für 1080p-Streams und neue Browser-Tools. In Zukunft ist noch geplant eine Download-Funktion hinzuzufügen. Die Unterstützung für bestimmte ältere Geräte, wie ältere Smart-TVs, die PlayStation 3 und die Xbox 360, wurde mit dem Update eingestellt. In einem Interview mit The Verge gab WWE Co-Präsident George Barrios bekannt, dass derzeit Pläne bestehen, die vorhandenen Videoinhalte von WWE.com als Free-Tier in den Streaming-Dienst zu integrieren.

Aktuelles Programm

Wöchentliche Shows

Serien

Archiv 
Das Archiv umfasst fast alle früheren und gegenwärtigen WWE-Produktionen, sowie auch mehrere Produktionen anderer Promotionen. Seit Jahren Erwarb die WWE Archive von anderen Wrestling-Promotionen. Der erste bedeutende Erwerb fanden 2001 statt, als sie das vollständige historische Archiv ihres ehemaligen Konkurrenten World Championship Wrestling kauften. Durch den Kauf des Extreme-Championship-Wrestling-Archivs erhielt das Unternehmen die Mehrheit aller nationalen Wrestling-Inhalte, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Aufgrund der früheren Mitgliedschaft der WWE in der NWA, durch den Besitz der WCW sowie durch den Besitz von Extreme Championship Wrestling und anderen kleineren regionalen Ligen, besitzt die WWE die Mehrheit am NWA-Filmmaterial, das die meisten bedeutenden NWA-Matche aus den 1970er, 1980er und frühen 1990er Jahren ausmacht.

Die monatlichen Großveranstaltungen der WWE werden auf dem WWE Network live ausgestrahlt. Fast jedes Pay-Per-View-Event der WWE, der JCP/WCW und der ECW ist auf dem WWE Network verfügbar. Einige PPV-Veranstaltungen wurden jedoch noch nicht zur Verfügung gestellt. Dies umfasst hauptsächlich Veranstaltungen wie die WCW Events Millennium Final, Collision in Korea und Japan Supershows, sowie die ECW/FMW Supershows.

Darüber hinaus enthält der Pay-per-View-Bereich mehrere Veranstaltungen, die nicht auf Pay-per-View ausgestrahlt wurden. Wie z. B. den Royal Rumble 1988 und auch mehrere ECW Supercards werden im Pay-per-View-Bereich aufgeführt, obwohl sie nie als PPV ausgestrahlt wurden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 WWE Network Offizielle Website

WWE